Фра́нц Брента́но (; , Мариенберг — , Цюрих) — немецкий философ и психолог, провозвестник феноменологии и некоторых идей аналитической философии. Наиболее известен вкладом в философию психологии, в частности, он ввёл понятие интенциональности в современную философию. Брентано также внес значительный вклад в различные направления философии, такие как этика, логика, история философии и другие.

Биография 
Франц Брентано родился 16 января 1838 года в Мариенберге, Германия, в интеллигентной католической семье итальянско-немецкого происхождения.

Изучал философию и теологию, некоторое время прожил у доминиканцев в Граце, получил Ph.D в 1862 году за работу Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles. Был посвящён в священнический сан в 1864 г., в 1873 сложил с себя духовный сан. В 1866 г. он стал приват-доцентом философии в Вюрцбурге, в 1873 г. был выбран там же профессором, но сразу же подал в отставку. Точно так же он отказался в 1880 г. от кафедры ординарного профессора философии в Вене, которую занимал с 1874 г., и продолжал читать лекции в том же университете в качестве приват-доцента.

Племянник поэта Клеменса Брентано, сын  и Эмилии Брентано, старший брат экономиста Луйо Брентано.

Философские идеи 
Его философские воззрения основываются отчасти на учении Аристотеля и его средневековых толкователей, отчасти на новейшей английской психологии. Из его сочинений важнейшие: «Die Psychologie des Aristoteles» (Майнц, 1867 г.), «Psychologie vom empirischen Standpunkte» (том 1, Лейпциг, 1874 г.).

Брентано утверждал, что «истинный метод философии не отличается от метода естественных наук» (). Его взгляд на научную философию оказал громадное влияние на позднейших немецких философов, таких, как А. Мейнонг и Э. Гуссерль, а также на логический позитивизм.

Брентано считал, что в психологии нельзя рассматривать изолированные реакции, а также невозможно путём механических измерений дать ответ на вопрос о природе психических процессов. Он заложил предпосылки последующего развития вюрцбургской школы и гештальтпсихологии в целом.

Интенциональность 
Ф. Брентано наиболее известен повторным введением в оборот понятия интенциональность.

Библиография

Сочинения на немецком языке 
 Die Abkehr vom Nichtrealen. Briefe und Abhandlungen aus dem Nachlass, ed. by F. Mayer-Hillebrand, Bern: Francke, 1952.
 Aristoteles Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes, Leipzig: Veit & comp., 1911 (2nd ed., intr. by Rolf George, Hamburg: Meiner, 1980).
 Aristoteles und seine Weltanschauung, Leipzig: Quelle & Meyer, 1911 (2nd ed., intr. by Rolf George, Hamburg: Meiner 1977).
 Briefe an Carl Stumpf 1867—1917, ed. by Gerhard Oberkofler, Graz: Akademische Drucks- und Verlagsanstalt, 1989.
 Deskriptive Psychologie, ed. by R. Chisholm and W. Baumgartner, Hamburg: Meiner, 1982.
 Das Genie. Leipzig: Dunker und Humblot, 1892.
 Geschichte der griechischen Philosophie, ed. by Franziska Mayer-Hillebrand. Bern: Francke, 1963.
 Geschichte der mittelalterlichen Philosophie im christlichen Abendland, ed. by Klaus Hedwig, Hamburg: Meiner, 1980.
 Geschichte der Philosophie der Neuzeit, ed. by Klaus Hedwig, Hamburg: Meiner, 1987.
 Grundlegung und Aufbau der Ethik, ed. by Franziska Mayer-Hillebrand, Bern: Francke, 1956.
 Grundzüge der Ästhetik, ed. by Franziska Mayer-Hillebrand, Bern: Francke, 1959.
 Kategorienlehre, ed. by Alfred Kastil. Leipzig: Meiner, 1933.
 Die Lehre vom richtigen Urteil, ed. by Franziska Mayer-Hillebrand, Bern: Francke, 1956.
 Meine letzten Wünsche für Österreich, Stuttgart: Cotta, 1895.
 Philosophische Untersuchungen zu Raum, Zeit und Kontinuum, ed. by Stephan Körner and Roderick Chisholm, Hamburg: Meiner, 1976.
 Psychologie vom empirischen Standpunkt, Leipzig: Duncke & Humblot, 1874. (2nd, enl. ed. by Oskar Kraus, 1924, Leipzig: Meiner).
 Religion und Philosophie, ed. by Franziska Mayer Hillebrand, Bern: Francke, 1954.
 Über Aristoteles, ed. by Rolf George, Hamburg: Meiner, 1986.
 Über die Zukunft der Philosophie, ed. by Oskar Kraus, Leipzig: Meiner 1929 (2nd ed., intr. by Paul Weingartner, Hamburg: Meiner, 1968).
 Über Ernst Machs «Erkenntnis und Irrtum», ed. by Roderick Chisholm and Johann Marek, Amsterdam: Rodopi, 1988.
 Untersuchungen zur Sinnespsychologie, Leipzig: Dunker und Humblot, 1907.
 Versuch über die Erkenntnis, ed. by Alfred Kastil, Leipzig: Meiner, 1925. (2nd enl. ed. by Franziska Mayer-Hillebrand, Hamburg: Meiner, 1970).
 Die Vier Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand, ed. by Oskar Kraus, Leipzig: Meiner, 1926.
 Vom Dasein Gottes, ed. by Alfred Kastil, Leipzig: Meiner, 1929.
 Vom sinnlichen und noetischen Bewußtsein, (Psychologie vom empirischen Standpukt, vol. 3), ed. by Oskar Kraus, Leipzig: Meiner, 1928.
 Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis, Leipzig: Dunker & Humblot, 1889 (2nd. ed. by Oskar Kraus, Hamburg: Meiner 1921).
 Von der Klassifikation der psychischen Phänomene, (Psychologie vom empirischen Standpunkt, vol. 2), Leipzig: Duncker und Humblot, 1911.
 Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, Freiburg: Herder, 1862.
 Wahrheit und Evidenz, ed. by Oskar Kraus, Leipzig: Meiner, 1930.
 Was für ein Philosoph manchmal Epoche macht, Wien: Hartleben, 1876.

В переводе на русский язык 
 Брентано, Ф. Избранные работы. — М., 1996.
 Брентано, Ф. О многозначности сущего по Аристотелю // Богословие. Философия. Культурология. Вып. 4. — СП6, 1997.
 Брентано, Ф. О происхождении нравственного познания / Пер. А. А. Анипко. — СПб.: Алетейя, 2000. — 202 с. — («Метафизические исследования. Приложение к альманаху»).
 Брентано, Ф. О многозначности сущего по Аристотелю. СПб. «ВРФШ».2012.
 Брентано, Ф. Психология Аристотеля в свете его учения о νους ποιητικός (перевод и комментарии И. В. Макаровой) // Историко-философский ежегодник’2002. — М.: «Наука», 2003. — С. 308—340.
 Брентано, Ф. Очерк о познании [фрагмент]; письмо к Антону Марти от 17.03.1905; 0б очевидности.[Фрагмент]; письмо к Гуссерлю от 9.01.1905 / Антология мировой философии. Т. 3. М., 1971.
 Брентано Ф. О любви и ненависти / Пер. с нем. А. А. Анипко

В переводе на английский язык 
 Aristotle and His World View, transl. by R. George and R.M. Chisholm. Berkeley: University of California Press, 1978.
 Descriptive Psychology, transl. by Benito Müller, London: Routledge, 1995.
 The Foundation and Construction of Ethics, transl. by Elizabeth Schneewind, New York: Humanities Press, 1973.
 «The Four Phases of Philosophy and Its Current State», B. Mezei and B. Smith (eds.) The Four Phases of Philosophy, Amsterdam: Rodopi, 1998.
 On the Existence of God, transl. by Susan Krantz, Dordrecht: Nijhoff, 1987.
 On the Several Senses of Being in Aristotle, transl. by Rolf George, Berkeley: University of California Press, 1975.
 The Origin of the Knowledge of Right and Wrong, transl. by Cecil Hague, Westminster: Archibald Constable, 1902 (2nd transl. The Origin of Our Knowledge of Right and Wrong, by Roderick Chisholm and Elizabeth Schneewind, London: Routledge, 1969).
 Philosophical Investigations on Space, Time, and the Continuum, transl. by Barry Smith, London, New York: Croom Helm, 1988.
 Psychology from an Empirical Standpoint, transl. by A.C. Rancurello, D.B. Terrell, and L. McAlister, London: Routledge, 1973. (2nd ed., intr. by Peter Simons, 1995).
 The Psychology of Aristotle, transl. by Rolf George. Berkeley: University of California Press, 1977.
 Sensory and Noetic Consciousness. Psychology from an Empirical Standpoint III, transl. by M. Schättle and L. McAlister. London: Routledge, 1981.
 The Theory of Categories, transl. by Roderick Chisholm and Norbert Guterman, The Hague: Nijhoff, 1981.
 The True and the Evident, transl. by Roderick Chisholm, Ilse Politzer, and Kurt Fischer. London: Routledge, 1966.

Примечания

Литература 

 Antonelli, Mauro, 2001, Seiendes, Bewußtsein, Intentionalität im Frühwerk von Franz Brentano, München: Alber.
 Baumgartner, Wilhelm, 1986, «Vom Bemerken und: Wie man ein rechter Psychognost wird», Grazer Philosophische Studien 28, 235—252.
 Baumgartner, Wilhelm and Peter Simons, 1992/93, «Brentanos Mereologie», Brentano Studien IV, 53-77.
 Brandl, Johannes, 1996, «Intentionality», L. Albertazzi, M. Libardi, and R. Poli (eds.) The School of Franz Brentano, Dordrecht: Kluwer, 261—284.
 Brentano Studien: Internationales Jahrbuch der Franz Brentano Forschung. (= International Yearbook devoted to Brentano).
 Chisholm, Roderick, 1966, «Brentano’s Theory of Correct and Incorrect Emotion», Revue Internationale de Philosophie 78, 395—415.
 Chisholm, Roderick,1986, Brentano and Intrinsic Value, Cambridge: Cambridge University Press.
 Chisholm, Roderick, 1982, Brentano and Meinong Studies, Amsterdam: Rodopi.
 Chisholm, Roderick M. and Rudolf Haller (eds.), 1978, Die Philosophie Franz Brentanos, Amsterdam: Rodopi (=Grazer Philosophische Studien 5).
 Chrudzimski, Arkadiusz, 2001, Intentionalitätsthese beim frühen Brentano, Dordrecht: Kluwer.
 Føllesdal, Dagfinn, 1978, «Brentano and Husserl on Intentional Objects and Perception», Grazer Philosophische Studien 5, 83-94. (reprinted in: Hubert Dreyfus and Harrison Hall (eds.) Husserl, Intentionality, and Cognitive Science, Cambridge: M.I.T. Press, 1987, 31-41).
 George, Rolf, 1978, «Brentano’s Relation to Aristotle», Grazer Philosophische Studien 5, 249—266.
 Huemer, Wolfgang, 2003, «Die Entwicklung von Brentanos Theorie des Zeitbewusstseins», Brentano Studien XI.
 Huemer, Wolfgang, 2004, «Husserl’s Critique of Psychologism and his Relation to the Brentano School», Arkadiusz Chrudzimski and Wolfgang Huemer (eds.), Phenomenology and Analysis. Essays on Central European Philosophy, Frankfurt: Ontos, 199—214.
 Jacquette, Dale, (ed.), 2004, The Cambridge Companion to Brentano, Cambridge: Cambridge University Press.
 Kraus O., Franz Brentano: Zur Kenntnis seines Lebens und seiner Lehre. Mit Beitraegen von C. Stumpf und Ed. Husserl, Muenich, 1919;
 Spiegelberg H., Der Begriff der Intentionalitaet in der Scholastik, bei Brentano und bei Husserl // Philosophische Hefte, 1936, № 5 (S.75-91).
 Kastil A. Die Philosophie Franz Brentanos: Eine Einfuehrung in seine Lehre, Bern, 1951.
 Küng, Guido, 1978, «Zur Erkenntnistheorie von Franz Brentano», Grazer Philosophische Studien 5, 169—181.
 Küng, Guido, 1989, «Brentano, Husserl und Ingarden über wertende Akte und das Erkennen von Werten»,Wolfgang Gombocz, Heiner Rutte, and Werner Sauer (eds.) Traditionen und Perspektiven der analytischen Philosophie. Vienna: Hölder Pichler Tempski.
 Löffler, Winfried, 1995, «Brentanos Version des teleologischen Gottesbeweises», Johannes Brandl, Alexander Hieke and Peter M. Simons (eds.) Metaphysik. Neue Zugänge zu alten Fragen. St. Augustin: Academia, 303—314.
 McAlisdair, Linda L., 1976, The Philosophy of Franz Brentano, London: Duckworth.
 Moran, Dermot, 2000, Introduction to Phenomenology, London: Routledge.
 Morrison, James C., 1970, «Husserl and Brentano on Intentionality», Philosophy and Phenomenological Research 31, 27-46.
 Morscher, Edgar, 1978, «Brentano and His Place in Austrian Philosophy», Grazer Philosophische Studien 5, 1-10.
 Münch, Dieter,1989, «Brentano and Comte», Grazer Philosophische Studien 36, 33-54.
 Poli, Roberto, (ed.), 1998, The Brentano Puzzle, Aldershot: Ashgate.
 Rollinger, Robin, 1999, Husserl’s Position in the School of Franz Brentano, Dordrecht: Kluwer.
 Simons, Peter, 1987, «Brentano’s Reform of Logic», Topoi 6, pp. 25-38.
 Simons, Peter,1988, «Brentano’s Theory of Categories: a Critical Appraisal» Brentano Studien I, 47-61.
 Simons, Peter,2000, «The Four Phases of Philosophy: Brentano’s Theory and Austrian History», The Monist 83, 68-88.
 Smith, Barry, 1987, «The Substance of Brentano’s Ontology», Topoi 6, 39-49.
 Smith, Barry,1988, ‘The Soul and Its Parts", Brentano Studien I, pp. 75-88.
 Smith, Barry, 1994, Austrian Philosophy. The Legacy of Franz Brentano, Chicago: Open Court.
 Sorabji, Richard, 1991, «From Aristotle to Brentano: the Development of the Concept of Intentionality», Oxford Studies in Philosophy, Supplementary volume, 227—259.
 Terrell, Burnham, 1983, «Brentano’s Philosophy of Mind», Guttorm Fløistad (ed.) Contemporary Philosophy: a New Survey, 4, The Hague: Nijhoff, 223—247.
 Thomasson, Amie, 2000, «After Brentano: A One-Level Theory of Consciousness», European Journal of Philosophy 8, 190—209.
 Weingartner, Paul, 1978, «Brentano’s Criticism of the Correspondence Theory of Truth», Grazer Philosophische Studien 5, 183-97.

Литература на русском языке 
 Краснощеков А. Н. Логико-семантическая теория Ф. Брентано и проблема очевидных суждений //Научная конференция «Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке». — СПб., 1994. — С.19-21.
  Брентано, Гуссерль и Ингарден об оценивающих актах и познании ценностей / Пер. О. Кубановой // Логос. — 1995. — № 6. — С. 117—123.
 Громов Р. А. К вопросу о психологизме: брентановская школа и эмпирические версии критики психологизма // Философия и будущее цивилизации. Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва 24-28 мая 2005 г.): В 5 т. Т. 2. — М., 2005. — C. 70-71.
 Громов Р. А. Брентано и Гуссерль как историки философии // Логос. — 2007. — № 2. (59) — С. 75-97.
 Макарова И. В. Франц Брентано и его «Психология Аристотеля» // Историко-философский ежегодник’2002. Научное издание. — М.: «Наука», 2003. — с. 304—308.
 Макарова И. В. Франц Брентано о роли деятельного ума в психологии Аристотеля // Вопросы философии. — 2002. — № 10.
 Мееровский Б. В., Бирюков Б. В. Ф. Брентано — историк философии Аристотеля // Историко-философский ежегодник 1991. — М., 1991. С. 146—152.
 
 Сергодеева Е. А. Историко-философский контекст идеи интенциональности у Ф. Брентано // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. — 1996. — № 1. — С. 68-76.
 Твардовский, К.  / Пер. с польск. Б. Т. Домбровского // Логико-философские и психологические исследования. — М., 1997.

Ссылки 

 
 
 Франц Брентано в Философском словаре
 

Выпускники Вюрцбургского университета
Философы Австрии
Философы XIX века
Члены Прусской академии наук
Выпускники Вестфальского университета имени Вильгельма